Aldridge Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aldridge Creek (Wheeler Lake), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Aldridge Creek (Big Iron River), Fluss im Bundesstaat Michigan
 Aldridge Creek (Widow Creek), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Aldridge Creek (Mulherin Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Aldridge Creek (Obion River), Fluss im Bundesstaat Tennessee

Siehe auch:
 Aldrich Creek